Нил Караибрахимгил (или просто Нил; ; род. 17 октября, 1976 год, Анкара, Турция) — турецкая .

В 2000 году поступила в отделение международных отношений Босфорского университета.

В Турции стала известной прежде всего по рекламе одного из ведущих турецких операторов мобильной связи Турксель (Turkcell), снявшись в ней в роли путешественницы, время от времени нуждающейся в телефонной карточке. (В последующих некоторых рекламах снималась вместе с Тарканом).

Дискография 
 Nil Dünyası (2002) — Страна Нил
 Nil FM (2004) — Нил FM
 Tek Taşımı Kendim Aldım (2006) — Я купила себе кольцо сама (с одним камнем)
 Nil Kıyısında 2009 — На берегу Нил(а)
песни:
Seviyorum Sevmiyorum
Çok Canım Acıyo
Yalnızlardanım
Ne Garip Adam
İlla
Eminim Sevmediğine
Duma Duma Dum
Kırık
Aşkımız Her Zamanki Gibi Tehlikede
Yalnız Kalpler De Atarlar

Примечания

Ссылки 

Выпускники Босфорского университета